


Lista de mai jos conține localitățile din județul Gorj.

Vezi și 
Județele României

Gorj
Localități
 Listă, Localități